Kurt Müller - calciatore e allenatore svizzero
Kurt Müller - nuotatore sudafricano
Kurt Müller - politico svizzero
Kurt Müller - tiratore sportivo svizzero